Chorol může znamenat:

 Chorol (Poltavská oblast) — město v Poltavské oblasti na Ukrajině
 Chorol (Sumská oblast) — vesnice v Sumské oblasti na Ukrajině
 Chorol (Přímořský kraj) — vesnice v Přímořském kraji v Rusku
 Chorol (řeka) — řeka v Sumské a v Poltavské oblasti na Ukrajině, přítok Pselu